{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Asian Open
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | ? — 20 марта 1993
|-
|align = "center" |  The Imperial Hotel
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 30 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1992 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1993 — Дэйв Харольд 
|-
| Финалист — Даррен Морган
|-
|}

Asian Open 1993 (также известен как Nescafé Asian Open 1993'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил весной 1993 года (сезон 1992/93) в Бангкоке, Таиланд (финал состоялся 20 марта). Победителем турнира стал Дэйв Харольд, обыгравший в финале Даррена Моргана со счётом 9:3. Харольд, занимавший перед этим 93-е место в мировой табели о рангах, стал самым «низкорейтинговым» победителем снукерных соревнований в истории.

В последний раз турнир проводился под названием Asian Open.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:0 Марк Роуинг  
 Фергал О'Брайен 5:2 Дуг Маунтджой  
 Вилли Торн 5:2 А. Дэвис  
 Кен Доэрти 5:0 Роджер Гаррет  
 Даррен Морган 5:4 Джек Маклафлин  
 Ник Дайсон 5:2 Тони Джонс  
 Джон Рид 5:2 Терри Гриффитс  
 Ник Фруин 5:2 Марк Беннетт  
 Джеймс Уоттана 5:1 Тони Мео  
 Стивен Мёрфи 5:1 Тони Драго  
 Ронни О'Салливан 5:2 Стив Джеймс  
 Джо Свэйл 5:3 Дин Рейнолдс  
 Алан Макманус 5:3 Иан Грэм  
 Тони Ноулз 5:0 Питер Эбдон  
 Джимми Уайт 5:0 Шон Лонеган  
 Майк Халлетт 5:3 Карл Броутон  

 Джон Пэррот 5:4 Шон Стори  
 Дэвид Ро 5:1 Крейг Макгилливрэй  
 Мартин Кларк 5:1 Дж. Денниз  
 Джо Джонсон 5:4 Трой Шоу  
 Стивен Ли 5:4 Найджел Бонд  
 Джон Кэмпбелл 5:0 Эдди Чарльтон  
 Пол Дэвис 5:2 Гэри Уилкинсон  
 Шокат Али 5:3 Питер Франсиско  
 Пол Таннер 5:3 Нил Фудс  
 Марк Джонстон-Аллен 5:4 Брэди Голлан  
 Деннис Тейлор 5:2 С. Моррис  
 Джейсон Фергюсон 5:3 Сильвиньо Франсиско  
 Дэйв Харольд 5:3 Ален Робиду  
 Дин О'Кейн 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Стивен Хендри 5:0 Дэйв Финбоу  
 Джейми Вудмэн 5''':4 Дэнни Фаулер

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Asian Open
1993 год в снукере